Черепанка — река в России, протекает по Свердловской области. Устье реки находится в 16 км по левому берегу реки Вязовка. Длина реки составляет 18 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ница от слияния рек Реж и Нейва и до устья, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010501912111200007200.

Примечания 

Бассейн Ирбита
Реки Ирбитского муниципального образования